Гамбургер:
 Гамбургер — блюдо, состоящее из рубленой жареной котлеты, подаваемой внутри разрезанной булки.
 Гамбургер — устоявшееся название иконки, состоящей из трёх параллельных горизонтальных линий, которая используется для изображения кнопки меню в графическом пользовательском интерфейсе.

Фамилия 
 Гамбургер, Альберт Иванович (1842—1901) — баварский подданный, член Императорского Русского Общества Акклиматизации Животных и Растений.
 Гамбургер, Андрей Фёдорович (1821—1899) — Статс-секретарь, чрезвычайный посланник и полномочный министр при Швейцарском союзе.
 Гамбургер, Михаил Рудольфович (Майк Гамбургер; 1931—2020) — немецкий переводчик, публицист и драматург, сын Р. А. и С. Г. Гамбургеров.
 Гамбургер, Рудольф Альбертович (1903—1980) — немецкий архитектор, советский военный разведчик, супруг С. Г. Гамбургер, отец М. Р. Гамбургера.
 Гамбургер, Софья Генриховна (Рут Вернер; 1907—2000) — советская разведчица, супруга Р. А. Гамбургера, мать М. Р. Гамбургера.

См. также 
 Футбольный клуб «Гамбург», название которого пишется латинским шрифтом как «Hamburger».
 Сражение за высоту «Гамбургер»
 Высота «Гамбургер» (фильм)